Vanguarda Popular Revolucionária — grupo de luta armada brasileira de extrema esquerda
 Vem pra Rua — canção criada para ser jingle da campanha publicitária da FIAT para a Copa das Confederações FIFA de 2013
 Viação Penha Rio — empresa brasileira de transporte coletivo urbano da cidade do Rio de Janeiro
 Força Jovem Universal — grupo social da Igreja Universal do Reino de Deus que possui projeto de comunicação chamado Visão Planejamento e Realização (VPR)
 Movimento Vem pra Rua — movimento político-social brasileiro fundado em 2014
 Vermont Public Radio — rede estadunidense de estações de rádio públicas

Ver também 
 Acrônimo de três letras

Desambiguações de siglas